Габріелян () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Габріелян Авет Карпович (1899—1983) — вірменський скрипаль і педагог.
 Габріелян Артур Володимирович (нар. 1982) — російський шахіст, гросмейстер (2009).
 Габріелян Ашот Грантович (нар. 1979) — вірменський поет.
 Габріелян Ваге Вазгенович — вірменський дипломат.
 Габріелян Віталій Рубенович — шашкіст, чотириразовий чемпіон СРСР з російських шашок.
 Габріелян Галуст Георгійович (нар. 1906) — вірменський оперний співак (тенор), народний артист Вірменської РСР.
 Габріелян Гурген Вахшиевич (1903—1956) — вірменський актор, народний артист Вірменської РСР.
 Габріелян Олег Аршавірович (нар. 1956) — український та російський політолог, декан філософського факультету Кримського федерального університету ім. В. І. Вернадського.
 Габріелян Слава (нар. 1952) — вірменський футболіст і тренер.
 Габріелян Еміль Самсонович — колишній міністр охорони здоров'я Вірменської РСР.
 Габріелян Едуард Аршакович — депутат вірменського парламенту.

 Габріелян — справжнє прізвище Каріняна Арташеса Баласієвича (1886—1982) — вірменського радянського державного діяча і літературознавця.

Вірменські прізвища